Парекоксиб — водорастворимое и инъекционное пролекарство валдекоксиба. Продается как Dynastat в Европейском Союзе. Парекоксиб является  (ЦОГ-2; латиницей — COX-2) в той же категории, что и целекоксиб (Celebrex) и рофекоксиб (Vioxx). Поскольку это инъекция, её можно использовать периоперационно, когда пациенты не могут принимать оральные препараты. Он одобрен через большую часть Европы для краткосрочного периоперационного контроля боли, так же как кеторолак (Toradol) используется в Соединенных Штатах. Однако, в отличие от кеторолака, парекоксиб не влияет на функцию тромбоцитов и поэтому не способствует кровотечению во время или после операции. Кроме того кеторолак имеет гораздо более высокий профиль токсичности для желудочно-кишечного тракта по сравнению с большинством других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), включая ибупрофен и напроксен. Несмотря на то, что во многих европейских странах были запрещены из-за опасений относительно хирургического кровотечения и язв желудка после операции, кеторолак является единственным инъекционным НПВС в Соединенных Штатах.

Проблемы 

В 2005 году администрация США по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) опубликовала письмо о неодобрении парекоксиба в Соединенных Штатах. Никакие причины никогда не были задокументированы публично за неодобрение, хотя в одном исследовании отмечалось увеличение числа случаев сердечных приступов после операции по сердечному шунтированию по сравнению с плацебо, когда высокие дозы парекоксиба использовались для контроля боли после операции. Также важно помнить, что редкие, но тяжелые аллергические реакции (синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла) описаны с помощью валдекоксиба, молекулы, в которой превращается парекоксиб.

Препарат не одобрен для использования после сердечной хирургии в Европе. Кеторолак, все ещё запрещённый в большей части Европы, и ибупрофен, следовательно, являются единственными вариантами для НПВП в Соединенных Штатах, и неясно, будет ли парекоксиб повторно одобрен в FDA в будущем.

Все противовоспалительные препараты в США несут одно и то же предупреждение о кожных реакциях, и ни один из них не одобрен для использования во время операции по АКШ, поэтому причина, по которой FDA, отрицающая одобрение парекоксиба, остается неизвестной, но, вероятно, была связана с политическим давлением со стороны США. Конгресс не одобряет другой селективный ингибитор ЦОГ-2 в связи с делом Vioxx. С тех пор в США не было утверждено селективного ингибитора ЦОГ-2, независимо от профиля безопасности парекоксиба в Европе. Усилия, направленные на выяснение научного обоснования или, скорее, его отсутствия, что FDA использовало для оправдания неодобрения парекоксиба в США, оказались бесполезными из-за проблем с секретностью.

Политическая мотивация не одобрять парекоксиб была дополнительно поддержана объединённым анализом данных о безопасности в 2017 году в 28 опубликованных исследованиях, которые показали, что после 69 567 300 единиц парекоксиба кожная сыпь и сердечные осложнения были минимальными, если вообще не отличались от плацебо.

Парекоксиб, наряду с другими селективными ингибиторами ЦОГ-2: целекоксибом, валдекоксибом и мавакоксибом — был обнаружен командой в подразделении Сирле Монсанто во главе с Джоном Тэлли.

Внутримышечный или внутривенный Парекоксиб для острой послеоперационной боли у взрослых

Наиболее распространенным путем введения послеоперационной анальгезии является рот, но некоторые пациенты не могут глотать, чувствовать тошноту или рвоту в ближайшем послеоперационном периоде, и у этих пациентов может быть предпочтительным внутривенное или внутримышечное введение. В этом обзоре оценивалось семь исследований парекоксиба, инъецируемого ингибитора ЦОГ-2, для острого послеоперационного обезболивания. Единичные дозы 20 мг или 40 мг обеспечивали эффективное облегчение боли у 50-60 % обработанных лиц, по сравнению с 15 % пациентов, получавших плацебо. Продолжительность обезболивания была более продолжительной с более высокой дозой (10,6 часа в течение 40 мг против 6,9 часа для 20 мг), а значительно меньше людей в более высокой дозе нуждались в спасательных препаратах в течение 24 часов (66 % против 81 %). Неблагоприятные события были, как правило, от легкой до умеренной степени тяжести, и сообщалось чуть более половины обследованных лиц как в группах парекоксиба, так и в группе плацебо.

Примечания 

Пролекарства
Изоксазолы
Амиды карбоновых кислот
Анальгетики